

Cinema
New York: ore tre - L'ora dei vigliacchi (The Incident) – film statunitense del 1967 diretto da Larry Peerce
The Incident – film statunitense del 2011 diretto da Alexandre Courtès con Rupert Evans

Musica
The Incident – album dei Porcupine Tree

Televisione
Eroe per un giorno (The Incident) – film per la televisione statunitense del 1990 diretto da Joseph Sargent
L'incidente (The Incident) – 16º e ultimo episodio della quinta stagione di Lost